В парному розряді жіночого тенісного турніру Indonesia Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Ніколь Арендт і Крістін Кунс виграли титул, у фіналі перемігши пару Керрі-Енн Г'юз і Андреа Стрнадова 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (півфінал)
 Дженні Бірн /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

 Ніколь Арендт /  Крістін Кунс (чемпіонки)
 Керрі-Енн Г'юз /  Андреа Стрнадова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Indonesia Open